ФК Интер се односи на више фудбалских клубова: 

 ФК Интер Милано 
 ФК Интернасионал
 ФК Интер Мајами 
 ФК Интер Баку
 ФК Интер Братислава
 ФК Интер Милано
 ФК Интер Сибију
 ФК Интер Турку
 НК Интер Запрешић